CNS pode referir-se a:

Desporto
 Campeonato Nacional de Seniores - uma competição de futebol de Portugal;

Outros
 Conselho Nacional Sírio - uma organização da oposição síria;